La fleur de lys est un motif ornemental.
 La fleur de lys est un meuble héraldique, qui, d'or sur fond d'azur, est devenue en France l'emblème de la royauté.
 Fleur-de-Lys est un personnage de Notre-Dame de Paris.
 Fleur de Lys est un groupe de musique britannique des années 1960.
 Fleur-de-Lys est une localité de Malte.
 Fleur de Lys est une municipalité de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.
 Fleur de Lys est une frégate de guerre de 1754.
 Fleur de Lys est un bateau des Scouts de France dessiné par Roger Labbas
 Nom parfois donné à l'Iris pseudacorus à cause de son abondance le long de la Lys.
 Le lys est le nom d'une fleur.

Autres 
 Il existe également une fondation de ce nom : la fondation littéraire Fleur de lys, qui se présente comme le premier éditeur québécois sans but lucratif en ligne sur internet.

 Fleur de Lys Automobiles est une société du Royaume-Uni de reproduition des véhicules anciens. La série "Newark" produit des véhicules publicitaires des années 1920.

Références